Bykow, ros. Быков, Bykov - nazwisko rosyjskie, 141 w Rosji. Forma żeńska: Bykowa.

Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Bykow - radziecki polityk, wojskowy
 Wiaczesław Bykow - rosyjski hokeista i trener
 Leonid Bykow - radziecki aktor, reżyser i scenarzysta
 Rołan Bykow - radziecki aktor i reżyser filmowy
 Jelizawieta Bykowa - rosyjska szachistka
 Marija Bykowa – rosyjska lekkoatletka, biegaczka długodystansowa
 Tamara Bykowa - rosyjska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Wasil Bykow - Wasil Bykau

Przypisy 

Rosyjskie nazwiska